Panzani désigne :

 Jean Panzani, le fondateur de l'entreprise Panzani
 L'entreprise Panzani
 Gregorio Panzani, évêque de Mileto
 Christophe Panzani, musicien saxophoniste, flûtiste et clarinettiste français.
 Alex Panzani, journaliste français.